L'équipe d'Albanie est la sélection de joueurs de basket-ball albanais représentant les couleurs de la Fédération albanaise de basket-ball lors des compétitions internationales.

Compétitions internationales 
L'équipe d'Albanie de basket masculin ne s'est jamais qualifiée pour les Jeux olympiques, ni pour les championnats du monde. Elle a en revanche participé deux fois au championnat d'Europe : elle a terminé  en 1947 et  en 1957.

Notes et références 

Albanie
Basket-ball en Albanie
Basket-ball